Jméno a příjmení Andy Bell náleží těmto osobnostem:

Andy Bell (zpěvák) (* 1964) – zpěvák skupiny Erasure
Andy Bell (hudebník) (* 1970) – člen skupiny Oasis
Andy Bell (psycholog) – psycholog